Bahnhof Chexbres steht für:

 Bahnhof Chexbres-Village in der Gemeinde Chexbres, Kanton Waadt, siehe Chexbres #Verkehr
 Bahnhof Chexbres (von 1904 bis 2018 Bahnhof Puidoux-Chexbres), früherer Namen des Bahnhof Puidoux, Bahnhof der SBB in der Gemeinde Puidoux, Kanton Waadt